Елена Владимировна Прокопчук (21 сентября 1976, г. Рига Латвийская ССР, СССР) — латвийская спортсменка, марафонец. Двукратная победительница Нью-Йоркского марафона и трёхкратная победительница Парижского полумарафона.

Биография 
Бегать Елена начала ещё в 11-ти летнем возрасте. Закончила Спортивную академию.
Первым тренером был Леонид Павлович Стрекаловский.

Спортивная карьера

Личная жизнь 
В 1998 году вышла замуж за Александра Прокопчука. В апреле 2011 года у них родился сын Виктор. В сентябре 2017 года в семье Елены и Александра родился второй сын - Владислав.

Примечания

Ссылки 
 
 

Видео
  15 июня 2012 года
  17 мая 2013 года
  19 ноября 2014 года

Родившиеся в Риге
Легкоатлеты по алфавиту
Марафонцы Латвии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года